A 26 305-ös számú mellékút egy egészen rövid, öt számjegyű, vasútállomáshoz vezető, országos mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A 2605-ös útból ágazik ki, annak 18+150-es kilométerszelvénye közelében, Szuhakálló területén. Dél felé indul, Állomás utca néven. Csak a Kazincbarcika–Rudabánya-vasútvonal és a megszüntetett Kazincbarcika–Rudolftelep-vasútvonal Szuhakálló-Múcsony megállóhelyéig vezet, ott véget is ér. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint pontosan 400 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 16.

Jegyzetek 

26305